Окораре има више значења:

 Окораре (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Окораре (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Окораре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Окораре, Ел Ринкон Колорадо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Окораре (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику